Mettäjärvi kan syfta på:
Mettäjärvi, Övertorneå kommun – en by i Övertorneå kommun, 

Mettäjärvi kan också syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Mettäjärvi, Norrbotten, sjö i Övertorneå kommun,  (1,83 km²)
Mettäjärvi, Övertorneå kommun ligger vid denna sjö
Mettäjärvet, sjö i Gällivare kommun,  (13 ha)
Mettäjärvi (Gällivare socken, Lappland, 744122-177381), sjö i Gällivare kommun, 
Mettäjärvi (Gällivare socken, Lappland, 748723-175696), sjö i Gällivare kommun,  (6,49 km²)
Mettäjärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 753203-168070), sjö i Kiruna kommun,  (11,3 ha)
Mettäjärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 756192-174379), sjö i Kiruna kommun,  (5,07 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn